Лари́са Саве́льева (; род. 1969) — артистка балета и педагог, основатель и художественный руководитель балетного конкурса Youth America Grand Prix (1999). Также является продюсером и художественным консультантом различных гала-концертов и балетных программ в США и в других странах.

Биография 
Лариса Савельева родилась в Москве в семье преподавателей. Она окончила Московское хореографическое училище, после чего была принята в балетную труппу Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Через несколько лет перешла в труппу Большого театра. В 1994 году вместе с мужем переехала в США, где продолжила балетную карьеру. Выступала с Классическим балетом Лос-Анджелеса, Балетом Нью-Джерси и Балетом Талсы. Также занималась преподавательской деятельностью.

Живёт в Нью-Джерси вместе со своим мужем, Геннадием Савельевым. У них два сына.

Деятельность

Создание YAGP 
В 1999 году, после рождения ребёнка, Лариса не работала. В этот период её супруг, Геннадий Савельев, был солистом Американского театра балета и Лариса обратилась к руководителю труппы Кевину Маккензи с идеей основать детский балетный конкурс, аналогичный престижному швейцарскому конкурсу «Приз Лозанны». Маккензи идея понравилась, и он помог Ларисе наладить контакты со спонсорами и предоставил конкурсу сцену театра. Друг Ларисы, театральный продюсер Сергей Данилян, подарил ей логотип конкурса. 

«Молодёжный гран-при Америки» (YAGP), дающий возможность юным танцорам из США, а впоследствии и других стран, получить стипендию для продолжения обучения в балетных школах-партнёрах конкурса и, в дальнейшем, стать профессиональными артистами, быстро набрал популярность в США. По данным на январь 2017 года, ведущие мировые балетные школы вручили через YAGP более 3 млн долларов в качестве стипендий учащимся; более 350 выпускников YAGP впоследствии трудоустроились в 80 ведущих танцевальных компаний мира.

Другие проекты 
Лариса Савельева входит в консультативный совет журнала . Кроме того, она является продюсером и консультантом различных гала-концертов, программ и телевизионных проектов по всему миру.
 2007 — совместно с Сергеем Гордеевым была со-продюсером 15-летнего юбилея «Лукойла», проходившего в Карнеги-холле с участием Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
 2011 — принимала участие в кастинге и написании сценария фильма «», повествующего истории нескольких финалистов конкурса YAGP в Нью-Йорке.
 2013 — продюсер фильма Ballet’s Greatest Hits с участием ведущих артистов балета со всего мира.
 2014 — совместно с Лоренсом Бендером, , Кевином Брауном и Алексом Резником являлась исполнительным продюсером интернет-реалити-шоу «Дневники танцевальной школы» (Dance School Diaries).
 2014 — консультант-продюсер реалити-шоу с участием артистов труппы «» .
 2022 — в связи с военными действиями на территории Украины организовала благотворительный проект, помогающий учащимся балетных школ из Украины покинуть страну и продолжить обучение в других странах.

Награды и признание 
 2014 — лауреат премии журнала .
 2014 — лауреат премии Русско-Американского фонда «Человек года» в категории «Педагог года».
 2015 — в Международный женский день Савельева получила признание Общества иностранных консулов Нью-Йорка (Society of Foreign Consuls in New York) за выдающиеся достижения и вклад в улучшение сообщества.
 2017 — журнал Dance Magazine включил Ларису Савельеву в список 25 самых влиятельных персон в мире танца.

Примечания

Ссылки 
 страница Ларисы Савельевой на сайте Youth America Grand Prix
 страница Геннадия Савельева на сайте Youth America Grand Prix
 Интервью Ларисы Савельевой для Dance Magazine (англ.), 19 июня 2017
 Интервью Ларисы Савельевой на радио Sputnik, 31 октября 2019 г.

Выпускники Московского хореографического училища
Артисты балета Большого театра
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Деятели балета США